Chemilly puede referirse a: 

 Chemilly, comuna francesa situada en Allier.
 Chemilly, comuna francesa situada en Alto Saona.